

Persone
 Elena Rigas (1996) – pattinatrice di velocità danese
 Kōstas Rīgas (1944) – ex cestista e arbitro di pallacanestro greco
 Themis Rigas (1945-1984) – calciatore greco

Altro
 Rīgas Autobusu Fabrika, conosciuta con l'acronimo RAF – casa automobilistica sovietica e successivamente lettone
 Rīgas futbola klubs, nota anche come Riga FK o RFK – società calcistica lettone
 Rīgas Futbola skola – squadra di calcio femminile lettone
 Rīgas Satiksme, nota anche con la sigla RS – azienda lettone di trasporto pubblico